Le nom de Pritzel est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Georg August Pritzel (1815-1874), botaniste allemand.
 Ernst Georg Pritzel (1875-1946), botaniste allemand.

Homonymie de patronyme